Straßenbahn Cassel bezeichnet:

 Straßenbahn Kassel
 Straßenbahn Cassel (Frankreich)